23. Светско првенство у рукомету 2013. у организацији Међународне рукометне федерације, одржано је у Шпанији од 11—27. јануара 2013. Шпанија никада до сада није организовала светско првенство у рукомету. Играло се у шест градова: Мадриду, Барселони, Севиљи, Сарагоси, Гранољерсу и Гвадалахари. Полуфиналне утакмице су се играле 25. јануара у Барселони, а финале 27. јануара у дворани Сан Ђорди у Барселони. 

Титулу је други пут у историји освојила репрезентација Шпаније која је у финалу побједила Данску са 35:19 што је најубедљивија победа у историји финала на светким првенствима у рукомету.

Градови домаћини

Учесници 

Жреб група за 23. Светско првенство у рукомету одржан је 19. јула 2012. у Мадриду. 

Екипе су биле подељене у шест „шешира“ по четири. Групе су формиране извлачењем по једне екипе из сваког шешира и тако су формиране групе у предтакмичењу.

После завршеног жребања групе су изгледале овако:

Први круг

Група А (Гранољерс/Барселона)

Група Б (Севиља)

Група Ц (Сарагоса)

Група Д (Мадрид)

Президент куп

Борба од 21-ог до 24-ог места

Полуфинале

Утакмица за 23. место

Утакмица за 21. место

Борба од 17-ог до 20-ог места

Полуфинале

Утакмица за 19. место

Утакмица за 17. место

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде

Најбољи тим турнира 
Најбољи тим Светског првенства 2013 је:
 Голман:  Никлас Ландин
 Лево крило:  Тимур Дибиров
 Леви бек:  Алберто Ентрериос
 Пивот:  Ђулен Агинагалде
 Средњи бек:  Домагој Дувњак
 Десни бек:  Ласло Нађ
 Десно крило:  Ханс Линдберг

Најбољи играч турнира 
  Микел Хансен

Статистика

Најбољи стрелци

Најбољи голмани

Састави победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене 2013.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Шпанији
Рукомет у 2013.